La torre della televisione di Tsingtao (青岛电视塔) è una torre sita a Tsingtao nella provincia dello Shandong in Cina è alta 232 ed è posta a 105 m sul s.l.m.; venne costruita in 3 anni.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Torri di trasmissione della Cina
Tsingtao